Edmondson (Arkansas)
 1761 Edmondson

Desambiguações de topônimos